Panic room – stanza creata per fornire un riparo sicuro in caso di pericolo

Cinema 
 Panic Room – film del 2002 diretto da David Fincher

Musica 
 Panic Room – gruppo musicale gallese
 Panic Room – album di Paul Mac del 2005
 02 Panic Room – extended play dei Riverside del 2007
 Panic Room – singolo di Au/Ra e CamelPhat del 2018